

Geografia 
 Hilbert (Wisconsin) – comune degli Stati Uniti, situato in Wisconsin, nella Contea di Calumet

Persone 
 Andy Hilbert (1981) – hockeista su ghiaccio statunitense
 David Hilbert (1862-1943) – matematico tedesco 
 Assiomi di Hilbert
 Azione di Einstein-Hilbert
 Curva di Hilbert
 Matrice di Hilbert
 Operatore di Hilbert-Schmidt
 Paradosso del Grand Hotel di Hilbert
 Problemi di Hilbert
 Programma di Hilbert
 Settimo problema di Hilbert
 Spazio di Hilbert
 Spazio di Hilbert allargato
 Teorema di Hilbert
 Teorema di Hilbert-Schmidt
 Teorema degli zeri di Hilbert
 Teorema della base di Hilbert
 Trasformata di Hilbert
 Dirk Hilbert (1971) – politico tedesco
 Jaroslav Hilbert (1871-1936) – scrittore e drammaturgo ceco
 Philipp Hilbert (1911-1992) – ciclista su strada tedesco 
 Rachel Hilbert (1995) – modella statunitense
 Roberto Hilbert (1984) – calciatore tedesco